Espropriazione forzata – nel diritto italiano, procedimento esecutivo, di natura coattiva, diretto a sottrarre al debitore determinati beni per soddisfare il creditore 
Espropriazione per pubblica utilità – istituto giuridico italiano in virtù del quale la pubblica amministrazione può acquisire per sé o far acquisire ad un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene previo pagamento di un indennizzo